Рёнтген () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Рёнтген, Вильгельм Конрад (1845—1923) — немецкий физик.
 Рёнтген, Давид (1743—1807) — европейский мебельный мастер.
 Рёнтген, Энгельберт (1829—1897) — немецкий скрипач.
 Рёнтген, Юлиус (1855—1932) — нидерландский композитор, пианист, дирижёр, фольклорист и педагог немецкого происхождения.
 Рёнтген, Юлиус (младший) (1881—1951) — нидерландский скрипач немецкого происхождения.

 двойная фамилия
 Рёнтген-Майер, Аманда (1853—1894) — швейцарская скрипачка и композитор.
 См. также 
 Рентген